Cantemir est un nom propre moldave qui peut désigner :

 La famille Cantemir
 La ville de Cantemir
 L'arrondissement de Cantemir